Medína (arabsky مَدِينَة Madīnah, doslova prostě „město“) či Medina může být:

 Medína – svaté město v Saúdské Arábii
 Medína (městská část) – označení staré části v severoafrických městech
 medina – slangově medicína
 Medina (Maďarsko) – obec v župě Tolna v Maďarsku
 Medina (Ohio) – obec ve státě Ohio v USA
 Medina (řeka) – řeka na ostrově Wight v Anglii
 Medina (příjmení)

Externí odkazy